Акерблом () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Акерблом, Аксель (1904—1980) — шведский шахматист; национальный мастер по шахматам;
 Акерблом, Даниэла (род. 1975) — канадская актриса, ассистент режиссёра, производственный секретарь и координатор, фотограф.

См. также